Сэр Клиффорд Кларенс Кэмпбелл (; ON, GCMG, GCVO, , Питерсфилд, Уэстморленд, Ямайка — ) — ямайский государственный деятель, генерал-губернатор Ямайки (1962—1973).

Биография 
В 1915 окончил Mico Training College.

 1916—1918 гг. — директор государственной школы Фаллерсфелда,
 1918—1928 гг. — директор начальной школы Friendship,
 1928—1944 гг. — директор государственной школы Grange Hill.

В 1944 году на  был избран в Палату представителей от Лейбористской партии Ямайки, в дальнейшем неоднократно избирался в её состав, был председателем комитета Палаты представителей по образованию и её вице-спикером, с 1950 по 1955 годы — спикером палаты.

С 31 августа по 30 ноября 1962 года был президентом Сената, затем с 1 декабря 1962 года по 2 марта 1973 года являлся генерал-губернатором Ямайки.

Факты 
 Ему принадлежит рекорд долгожительства среди ямайских руководителей и политиков.

Титул и награды 
 Королевский Викторианский орден (Великобритания) (Рыцарь Великого креста — GCVO)
 Орден Святого Михаила и Святого Георгия (Великобритания)
 Орден Святого Иоанна (Великобритания)
 Орден Нации

Источники 
 http://kingshouse.gov.jm/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=40
 https://web.archive.org/web/20140227185853/http://www.jamaicaobserver.com/mobile/columns/Clifford-Campbell--born-120-years-ago_11818157

Генерал-губернаторы Ямайки